Хамза Искандарович Галлямов (; ) — председатель Регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан при ЦДУМ России, муфтий, руководитель мечети «Хамза-Хаджи» в г. Уфа, руководитель благотворительного фонда Имам хазрат Хамзы хаджи.

Биография 
В 1948 году окончил Ассинскую семилетнюю школу.

В 1953 году окончил Уфимское училище искусств.

В 1961 году окончил Ташкентское военно-педагогическое училище

В 1978 году окончил географический факультет БГУ

Трудовую деятельность начал в Инзерском леспромхозе.

В 1962—1972 зав. отделом учебными заведениями Министерства культуры БАССР

В 1972—1975 директор детской музыкальной школы № 8 г. Уфы

В 1977—1991 художник-оформитель, возводил обелиски-памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в районах республики.

С 1995 года имам-мухтасиб Мухтасибатского правления мусульман Белорецкого района РБ и Октябрьского района г. Уфы

Занимался благотворительностью. На собственные средства в 1968 г. построил мечетный комплекс в д. Ассы. В комплекс входит мечеть «Искандар вэ Фархиниса» в честь родителей и дом для приезжих, а также лечебно-оздоровительный пансионат для малообеспеченных пенсионеров.

Построил мечеть «Тэубэ» в пос. Инзер (1999 год).

Построил мечеть «Ибрахим вэ Хамза» в д. Усмангали (2001). Оказывал помощь при строительстве мечети в д. Бердагулово.

Построил мечеть «Асия хаджия» в честь супруги в селе Булгаково уфимского района Республики Башкортостан, мечетный комплекс состоящий из мечети «Хамза» и медресе «Искандар» в микрорайоне Сипайлово г. Уфы

За свою деятельность признан почётным гражданином сел Ассы, Серменево Белорецкого района Республики Башкортостан, деревень Байгужа, Гумер Ишимбайского района, Семилетка Дюртюлинского района, Староисай Нуримановского района

Примечания

Ссылки 
 Указом Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России назначен новый председатель Регионального Духовного управления мусульман РБ 
 Галлямов Хамза Искандарович руководитель мечети Хамза и благотворительного фонда Имам хазрат Хамзы хаджи

Выпускники Уфимского училища искусств
Муфтии России
Ислам в Башкортостане